Rufa steht für:

 deutscher Name von Ruhve, Dorf auf der estnischen Insel Saaremaa

Artzusatz von Tierarten:
 Alectoris rufa, das Rothuhn
 Barbourisia rufa, ein Tiefseefisch
 Formica rufa, die Rote Waldameise